Цибе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Цибенко Василь Григорович (* 1950) — голова Черкаської обласної ради (1994—1995).
 Цибенко Віктор Миколайович (1967—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Цибенко Іван Семенович (* 1918—2001) — Герой Радянського Союзу.
 Цибенко Костянтин Остапович (* 1902—1967) — Герой Соціалістичної Праці.
 Цибенко Олена Захарівна (* 1923—2011) — радянський і російський літературознавець.
 Цибенко Павло (* 1909) — мистецтвознавець.
 Цибенко Петро Степанович (* 1949) — член фракції КПУ.

Українські прізвища
Прізвища на -енко